Пурю-о-Буа
Пурю-Сен-Ремі